Tropidonotus crebripunctatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Tropidonotus crebripunctatus Boulenger 1893, synonyme de Rhabdophis barbouri (Taylor, 1922)
Tropidonotus crebripunctatus Wiegmann, 1835, synonyme de Rhabdophis spilogaster (Boie, 1827)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Natricidae